Toponímia:
 Clifton (Arizona)
 Clifton (Colorado)
 Clifton (Idaho)
 Clifton (Illinois)
 Clifton (Kansas)
 Clifton (Maine), població dels Estats Units a l'estat de Maine
 Clifton (Nova Jersey)
 Clifton (Ohio)
 Clifton (Tennessee)
 Clifton (Texas)
 Clifton (Virgínia)
 Clifton Forge, població dels Estats Units a l'estat de Virgínia
 Clifton Hill, població dels Estats Units a l'estat de Missouri
 Clifton Springs, població dels Estats Units a l'estat de Nova York
 Clifton (Bristol), suburbi de la ciutat anglesa de Bristol
 Clifton (Derbyshire), població anglesa a Derbyshire
 Biografies:
 Clifton Webb, actor de cinema i teatre estatunidenc
 Clifton Worsley (Barcelona, 1873 - 1928), compositor català